Paccius - imię zapisywane także jako Pactius (choć w inskrypcjach występuje forma "Paccius"), posiadające także formę pochodną Paccianus. Prawdopodobnie nie jest pochodzenia rzymskiego. Osoby o tym imieniu występujące w źródłach to: 

Ovius Paccius - kapłan wojsk samnickich, ok. 293 p.n.e. [Liv. X 38].
Paccius - arystokrata bruttyjski, III w. p.n.e. 
Marcus Paccius - przyjaciel Attyka, ok. 54 p.n.e. [Cic. Att. IV 16]. 
Paccius Africanus - po śmierci Witeliusza w 70 n.e. wypędzony z senatu [Tac. Hist. IV 41] 
Paccius Orfitus 
Pakkios

Bibliografia 

Rzymianie